Доха — верхній одяг з хутряним верхом і з такою самою підкладкою
 Доха — стиль індійської поезії

Топонім 
 Доха — столиця Катару
 Доха — міжнародний аеропорт у Досі
 Доха — порт столиці Катару

Прізвище 
 Шамсуд Доха (1929—2012) — бангладеський державний діяч і дипломат